Игве — фамилия.

Известные носители:
 Игве, Келвин (род. 1987) — нигерийский футболист.
 Игве, Лео (род. 1970) — нигерийский гуманист и защитник прав человека, бывший представитель Международного гуманистического и этического союза Западной и Южной Африки.